Fairfield County er navnet på 3 counties i USA:

 Fairfield County, Connecticut
 Fairfield County, Ohio
 Fairfield County, South Carolina